MOE o nervi motor ocular extern
 Moe (Els Simpson), personatge dels Simpson 
 Moé, estil de manga que exagera les característiques "tendres" dels personatges